sigma – litera alfabetu greckiego
 sigma końcowa - postać minuskuły ς używana w języku greckim zawsze na końcu słowa
W nauce:
 Funkcja σ
 sigma – cząstka elementarna
 sigma-kompleksy – związki chemiczne z wiązaniami koordynacyjnymi
 sigma Octantis – gwiazda w gwiazdozbiorze Oktanta
 sigma Sagittarii – gwiazda w gwiazdozbiorze Strzelca
Nazwy własne:
 „Sigma” – dwutygodnik studentów Politechniki Wrocławskiej, wydawany w latach 1968–1990
 Sigma-6 – pierwotna nazwa zespołu Pink Floyd
 Sigma Ołomuniec – czeski klub piłkarski
 Sigma Corporation – japońska firma produkująca sprzęt fotograficzny
 Sigma Sport – niemiecka firma produkująca liczniki rowerowe
 Sigma-Aldrich – amerykańska firma chemiczna i biotechnologiczna, obecnie należąca do Merck KGaA
 Sigma (zespół muzyczny) – brytyjska grupa muzyczna z Leeds